Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria es la compañía municipal de «guaguas» —palabra utilizada para designar a los autobuses en las Islas Canarias— destinada al transporte público de viajeros en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, España.

Números 
La empresa de transporte urbano de Las Palmas de Gran Canaria (Guaguas Municipales) es una de las mayores empresas de transporte urbano del país, ya que opera para la novena ciudad de España. No en vano, Las Palmas de Gran Canaria cuenta con las ventajas de la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades.

En números, Guaguas Municipales acoge a más de 680 trabajadores. Su flota es de unos 275 vehículos modernos y de gran calidad, de los cuales 60 son «articulados» (guaguas de gran capacidad cuya longitud requiere un elemento central —obsérvese la fotografía— que permita su flexibilidad en las calles de la capital).

Situación económica actual 
En la actualidad, la empresa arrastra un déficit multimillonario desde hace varios años, durante los cuales el referido déficit fue supliéndose mediante técnicas de modificación presupuestaria. Este déficit se ha debido en gran parte por las deudas que mantiene el Gobierno de Canarias con la concesión de ayudas al transporte. Empero, el presente año ha acogido un intenso debate sobre la necesidad o no de su privatización, peligrando los sueldos y salarios de los «guagüeros» —chóferes o trabajadores de la empresa en general— durante el presente año 2008.

Cabeceras de línea 
Las principales estaciones de Guaguas Municipales son las siguientes: 

 Teatro: Se encuentra próxima al Teatro Pérez Galdós y en ella paran las líneas 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 17, 25, 54, 64, 80, 82, 84, 91 y líneas Luna L1, L2 y L3. 

 Intercambiador de Santa Catalina: se encuentra próximo al Parque Santa Catalina, en el distrito municipal Isleta-Puerto-Guanarteme y es compartida con la compañía Global. Líneas con parada en el Intercambiador: 12, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 33, 41, 44, 45, 47, 81 y líneas Luna L1 y L2.

 Puerto: se sitúa en la plaza de Manuel Becerra. Líneas con parada 1, 2, 12, 19, 20, 21, 24, 33, 47 y X47. También la Luna 1

 Guiniguada: es utilizada por las líneas 2, 25, 32 y 33 está situada en la calle Bernardino Correa Medina.

 Mercado de Vegueta: es utilizada por las líneas 13 y 53 A y B, situada en lateral del Mercado de Vegueta.

 Auditorio: es utilizada por las líneas 17, 25, 35, 45 y 47 y la línea Luna L2.

 Hoya de la Plata: es utilizada por las líneas 6, 9, 12, 13, 51, 52 y 64 además de la línea LUNA L1.

 Tamaraceite: da servicio al barrio de Tamaraceite y el Centro Comercial Alisios, utilizado por las líneas 46, 47, X47, 91, X91 y Luna 3. También es utilizada por la compañía Global.

Líneas 
En 2013, las líneas de Guaguas se reorganizan por colores. El color rojo representa aquellas líneas tienen paradas en Puerto, Santa Catalina y Teatro (Líneas 1 y 12). El azul representa a aquellas líneas que operan en las estaciones de Puerto y Santa Catalina, el verde alude a las líneas que conectan con la terminal del Teatro Pérez Galdós y el color malva alude a las líneas que circulan por los barrios del Distrito I:Vegueta, Cono Sur y Tafira. Por último, el color naranja ha sido utilizado para representar a las nuevas Líneas Exprés (X11,X47 y X91), mientras que el azul oscuro se ha usado para representar a las Líneas Luna.

A partir del 4 de marzo de 2013 el servicio se organiza del siguiente modo:

Líneas Diurnas 

: Teatro - Puerto
: Guiniguada - Puerto (Por Paseo Tomás Morales)
: Hoya de La Plata - San Francisco de Paula (Por San Cristóbal) 
: Teatro - Campus Universitario
: Teatro - Lomo de la Cruz (De lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos como línea )
: Hoya de La Plata - Hospital Doctor Negrín
:Teatro - Hospital Doctor Negrín (Exprés) (De lunes a viernes)
: Teatro - Hospital Doctor Negrín (Por La Feria)
: Puerto - Hoya de La Plata
: Mercado de Vegueta - Tres Palmas
: Teatro - Auditorio
: Puerto - Zona Portuaria (Hacia la Terminal Naviera Armas)
: Santa Catalina - El Sebadal
: Santa Catalina - La Isleta
: Santa Catalina - La Paterna
: Auditorio - Campus Universitario (De lunes a viernes) / Auditorio - Guiniguada (Sábados, domingos, festivos y verano)
: Santa Catalina - Campus Universitario (Por Siete Palmas)
: Guiniguada - Auditorio (Por San Antonio)
: Guiniguada - Puerto (Por Ciudad Alta)
: La Ballena - Auditorio (Por Las Torres)
: Santa Catalina - Las Coloradas
: Santa Catalina - Isla Perdida
: Santa Catalina - Hoya Andrea
: Tamaraceite - Siete Palmas (Por San Lorenzo)
: Puerto - Tamaraceite (Por Tanatorio de San Miguel y Las Majadillas)
: Escaleritas - Campus Universitario (De lunes a viernes)
: Puerto - Auditorio (De lunes a sábado)
: Ciudad Deportiva Gran Canaria - Zárate
: Hoya de la Plata - Casablanca
: Hoya de la Plata - Pedro Hidalgo
: Teatro - San Juan
: Blas Cabrera Felipe - El Lasso
: Teatro - Cono Sur (Medianoche)
: Teatro - El Secadero
: Teatro - San Francisco (De lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos como línea )
: Santa Catalina - Lomo de La Cruz
: Teatro - La Paterna
: Teatro - Lomo de la Cruz (Por San Francisco) (Sábados, domingos y festivos, sustituyendo a las líneas  y )
: Teatro - Tamaraceite

Circulares 

: Puerto - Escaleritas - La Feria - Hosp Dr.Negrin - Sta Catalina (CIRCULAR 1)
: Sta Catalina - Hosp. Dr Negrín -  La Feria -  Escaleritas - Puerto (CIRCULAR 2)

Líneas nocturnas 
Las líneas nocturnas tienen frecuencia diaria. Principalmente, están las Líneas Luna, pero también existe un servicio nocturno en la zona del Cono Sur (Línea 64).

: Puerto - Hoya de La Plata
: Teatro - Santa Catalina (Por Ciudad Alta)
: Teatro - Tamaraceite

Títulos de viaje (actualizado a octubre de 2022) 

 Billete simple: 1 viaje --> 1.40 €
 Bono guaguas: 20 viajes --> 8.50 € (cada viaje 42 céntimos)
 Bono 2:  2 viajes --> 2.40 €
 Bono Residente Canario --> Sin límite de viajes en el mes natural --> 14,00€ Se puede utilizar en todas las líneas de la isla.
 Bono Wawa-Joven: Sin límite de viajes en el mes natural --> 10,00€ (Menores de 28 años) Se puede utilizar en todas las líneas de la isla.
 Bono jubilado: 100 viajes --> Gratuito
 Bono familia numerosa general --> 72 viajes --> 10.00 €
 Bono familia numerosa especial --> 94 viajes --> 10.00 €
 Bono solidario: 40 viajes, título de viaje para personas desempleadas --> 5.00 €
 Pago con tarjeta de crédito
 Pago con QR (desde aplicación) 

Desde el 1 de enero de 2013 se puede utilizar la tarjeta sin contacto SUMA, que ya se podía utilizar en Global.

Desde el 1 de enero de 2016, se llegó a un acuerdo con Global, para que las líneas que pasan por el término municipal de Las Palmas de G.C. y solo tengan transporte exclusivo con la compañía insular, puedan beneficiarse de las tarifas municipales.

Desde el 1 de septiembre de 2022 se aplicaron rebajas del 50% a todos sus títulos salvo el pago directo y el Bono-2. El descuento se aplicó también a los bonos compartidos entre Global y Guaguas Municipales. Estas rebajas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022.

Flota

Véase también 
 Global, la compañía de transporte interurbano que opera en el resto de la isla.

Referencias 

Transporte de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Empresas estatales
Empresas de transporte de Canarias
Autobuses urbanos de España
Empresas de Gran Canaria
Autoridad Única del Transporte